George Talbot peut se référer à :

 George Talbot (1468-1538),  comte de Shrewsbury, important baron anglais ;
 George Talbot (v.1522-1590),  de Shrewsbury, aristocrate anglais ;
 George Talbot (1882-1952), entomologiste anglais spécialiste des papillons.